Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1979 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1979. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężył Mariusz Okoniewski.

Finał 
 Leszno, 20 lipca 1979

Bibliografia 
 

1979
1979 w sporcie żużlowym
1979 w polskim sporcie